Кристофер Джеймс Мефам (); 5 ноября 1997, Лондон, Англия) — валлийский и английский футболист, защитник английского футбольного клуба «Борнмут» и сборной Уэльса.

Карьера

Клубная 
Воспитанник английского «Брентфорда». За взрослую команду дебютировал 7 января 2017 года в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Истли». В сезоне 2017/18 сыграл 21 матч в Чемпионшипе (2-я по силе лига Англии) и забил 1 гол. В первой половине сезона 2018/19 сыграл 22 матча в Чемпионшипе.

В январе 2019 года перешёл в «Борнмут». Сыграл 13 матчей в чемпионате.

В сборной 
За сборную Уэльса дебютировал 22 марта 2018 года в товарищеском матче против команды Китая.

Статистика

Клубная 

по состоянию на 13 ноября 2022

Международная 

Итого: 36 матчей / 0 голов; 15 побед, 9 ничьих, 12 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Борнмута»
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги
 
 

Футболисты Уэльса
Футболисты Англии
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Борнмут»